Bloc es una revista española impresa dedicada a todos los aspectos que rodean el libro ilustrado (diseño, edición, ilustración, texto...). Se creó en el año 2007, y tiene carácter semestral.

La revista ofrece entrevistas con profesionales relacionados con la LIJ, reseñas de álbumes, artículos sobre autores o temas de interés, y un apartado de creación en el que un escritor y un ilustrador muestran trabajos inéditos.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de la revista Bloc

Bloc
Revistas literarias de España